est la formule brute de plusieurs isomères.

 N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N'-cyano-N-méthylacétamidine, numéro CAS , mélange d'isomères
 (1E)-N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N'-cyano-N-méthylacétamidine ou acétamipride, numéro CAS 
 (1Z)-N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N'-cyano-N-méthylacétamidine, numéro CAS